Флаг муниципального образования Ножовское сельское поселение Частинского муниципального района Пермского края Российской Федерации — является официальным символом Ножовского сельского поселения и вместе с гербом составляют комплекс геральдического обеспечения Ножовского сельского поселения.

Флаг утверждён 25 июля 2008 года решением Совета депутатов Ножовского сельского поселения № 244 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4311.

Описание 
«Прямоугольное синее полотнище с соотношением сторон 2:3, с зелёной полосой вдоль нижнего края, составляющей 1/3 полотнища по ширине флага, несущее в центре изображения фигур герба Ножовского сельского поселения».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом (синем) поле на зелёной оконечности три золотых сосны с серебряными стволами. Зелёная оконечность обременена золотым молотком».

Обоснование символики 

Флаг составлен на основании герба Ножовского сельского поселения, по правилам и традициям российской геральдики, и отражает историко-культурное наследие территории.

Синий цвет полотнища символизирует реку Каму, по берегам которой расположилось Ножовское поселение.

Золотые сосны свидетельствуют о произрастании на территории сельского поселения золотистых сосен, создающим красоту этой земле и символизирующих богатство этого района.

Золотой молоток символизирует то, что освоение Ножовской земли началось от построения Рождественского медеплавильного завода дворянами Демидовыми. Золотой молоток является одной из гербовых фигур герба рода Демидовых.

Примечания